Linteus puede referirse a:
La palabra latina que significa lino
El lienzo de pureza de la crucifixión de Cristo
Liber Linteus Zagrabiensis ("libro de lino de Zagreb")
Dipturus linteus, especie de peces
Phellinus linteus, especie de hongos -:en:Phellinus linteus-